Hay varias islas que se llaman Hermit.

isla Hermit, es una isla del archipiélago Palmer, Antártida.
isla Hermit, es una isla del estado de Maryland, Estados Unidos.
isla Hermit, es una isla del esdado de Wisconsin, Estados Unidos.
Islas Hermit, es un archipiélago en Papúa Nueva Guinea.